ISP — акронім, який може означати:
 Internet Service Provider — провайдер послуг Інтернету;
 In-System Programming — технологія занесення інформації в мікросхеми мікроконтролерів, ПЛІС, енергонезалежної пам'яті;
 Interface Segregation Principle — «принцип розділення інтерфейсу» в об'єктно-орієнтованому програмуванні;
 Instruction Set Processor — одна з перших мов опису апаратури.